«Частный детектив Магнум»
 Частный детектив Магнум (телесериал, 1980) — американский телесериал 1980 года.
 Частный детектив Магнум (телесериал, 2018) — американский телесериал 2018 года, ремейк телесериала 1980 года. См. также